Tunensi – abitanti di Tunas do Paraná
Tunensi – abitanti di Tunas